Василий Клементьев:
 Клементьев, Василий Григорьевич (1883—1967) — советский военный деятель, генерал-майор (1943), один из пионеров российского военного альпинизма.
 Клементьев, Василий Михайлович (1913—1987) — экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.
 Клементьев, Василий Михайлович — доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Института лазерной физики, Новосибирская область, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Примечания